Викто́рия Бори́совна Васи́льева (род. 25 ноября 2003, Мытищи, Россия) — российская фигуристка, выступающая в парном катании. Ранее выступала в одиночном катании. Бронзовый призёр финала Кубка России (2019).

Мастер спорта России (2016).

Карьера 
Виктория Васильева родилась 25 ноября 2003 года в городе Мытищи Московской области. Встала на коньки в 2006 году. На раннем этапе её тренерами были Марина Кудрявцева и Виктория Буцаева. С 2018 года занимается в группе Сергея Давыдова.

Участвовала в Первенстве России среди юниоров в 2017, 2018 и 2019 годах. На чемпионате России 2019 показала одиннадцатый результат, а в финале Кубка России завоевала «бронзу». В сезоне 2018/2019 дебютировала в юниорской серии Гран-при, на турнире в Чехии финишировала третьей.

Через год завоевала право выступать в финале юниорского Гран-при, закончив этапы в Челябинске и Гданьске с «бронзой» и «серебром», соответственно. На этапе в Польше после короткой программы располагалась на третьей позиции. Но по результатам произвольной, которую Васильева исполнила под саундтрек к фильмам «Трон: Наследие» и «Пятый элемент», поднялась на вторую строчку итогового протокола, уступив лишь американке Алисе Лю.

Спортивные достижения 
Парное катание (с Никитой Володиным)

Одиночное катание

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы России